Агнес од Палатината (1201 — 1267) била је супруга баварског војводе Отона II Вителсбаха. Била је кћерка палатинског грофа Хајнриха V и Агнес Хоенштауфен.

Породично стабло 

Рођени 1201.
Умрли 1267.
Династија Велф